Jeongjong van Goryeo (945-949) (923-949), koning van Korea (945-949)
 Jeongjong van Goryeo (1034-1046) (1018-1046), koning van Korea (1034-1046)
 Jeongjong van Joseon (1357-1419), koning van Korea (1399-1400)